
Termin -{MPRI}- ima više značenja.
 Receptor insulinu sličnog faktora rasta 2, ćelijski receptor
 -{Military Professional Resources Inc.}-, privatni vojni preduzimač.